Суаджкара — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1760 году до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

Фараон по имени Суаджкара упоминается только в Туринском папирусе (VI.13), за фараоном с именем Сехотепибра и перед фараоном Неджемибра. Туринский папирус даёт ему царствование то-ли 6, то-ли 11 дней. Памятников его правления не сохранилось.

Имена Суаджкара

Примечания

Ссылки 
  (фр.)

Литература 
 
 

Фараоны XIII династии